Altajellidae är en familj av mångfotingar. Altajellidae ingår i ordningen vinterdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Altajellidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Altajellidae